Первый рыцарь — название некоторых фильмов:

 Первый рыцарь
 Первый рыцарь при дворе короля Артура